Milanovac – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Crnac
 Milanovac – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w mieście Virovitica
 Milanovac – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Žagubica
 Milanovac – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Velika

Zobacz też
 Bosanski Milanovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Sanski Most

 Donji Milanovac – miasteczko w Serbii, w okręgu borskim, w gminie Majdanpek
 Gornji Milanovac – miasto w Serbii, w okręgu morawickim
 Gmina Gornji Milanovac
 Novi Milanovac – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w mieście Kragujevac